Кирпичёв — русская фамилия, имеет женскую форму Кирпичёва; происходит от слова «кирпич».

Фамилия 
 Кирпичёв, Борис Николаевич (род. 1957) — русский военнослужащий, подполковник, заместитель начальника училища (1994); полковник милиции, заместитель начальника факультета 2004.
 Кирпичев, Василий  Вячеславович (род. 1972) — старший вице-президент Внешэкономбанка.
 
 Кирпичёв, Владислав Иванович (род. 1948) — архитектор, создатель и руководитель детской архитектурной студии ЭДАС, лауреат премии ЮНЕСКО, лауреат Государственной премии Российской Федерации.
 Кирпичёв, Григорий Борисович (род. 1981) — член совета директоров компании «Кузнецов» (с 2011).
 Кирпичёв, Илларион Павлович (1914—1999) — Герой Советского Союза.
 Кирпичёв, Константин Львович (1844—1910) — русский инженер-генерал, писатель, педагог.
 
 
 Кирпичёв, Нил Львович (1850—1927) — русский военный инженер, инженер-генерал (1917), отец Льва Ниловича.
 Кирпичёв, Павел Яковлевич (1904—1999) — советский художник.
 Кирпичёв, Юрий Петрович (1921—2009) — советский и российский конструктор РЛС, лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР.

Топоним 
 Кирпичёв — бывшее название села Широкино Донецкой области.

См. также 
 Кирпич
 Кирпичников
 Число Кирпичёва